San Renato è il nome di alcuni santi della Chiesa cattolica: 
San Renato di Sorrento 
San Renato di Angers (Saint René d'Angers)
San Renato Goupil